Al-Mustakfî (en arabe : al-mustakfī bi-llah,  « celui qui est comblé par Dieu ») est un surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains de dynasties musulmanes : 
 Al-Mustakfî, calife abbasside à Bagdad (règne 944-946) ;
 Al-Mustakfî Muhammad ou Muhammad III, calife Omeyyade de Cordoue (règne 1024-1025) ;
 Al-Mustakfî , calife abbasside au Caire (règne 1302-1340) ;
 Al-Mustakfî II, calife abbasside au Caire (règne 1441-1451).